Samoles d'Acaia, militar grec
 Samoles d'Arcàdia, escultor grec